Шепино — название нескольких населённых пунктов:
 Шепино — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Шепино — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.